USS Hancock eller USS John Hancock är ett fartygsnamn i amerikanska flottan, namngivet efter patrioten och statsmannen John Hancock. 

  – den tidigare skonerten Speedwell, en av en liten flottilj anlitad i oktober 1775. Hon förklarades otjänlig för tjänstgöring i slutet av 1776 och återvände till hennes ägare i början av följande år
  – en segelfregatt i tjänst 1776, erövrad av britterna 1777. Omdöpt till HMS Iris och erövrad 1781 av en fransk eskader. 1793 hittade brittiska Iris demonteras i Toulon
  – en fregatt sjösatt 28 april 1778 och omdöpt  av kontinentala kongressen för att hedra Frankrikes inträde i kriget
  – ursprungligen S/S Arizona, köptes av USA:s krigsdepartement och överfördes till flottan 1902 och användes som transportfartyg till 1925
  – ett hangarfartyg ur ursprungligen med namnet Ticonderoga, omdöpt under konstruktionen 1943. Den fjärde Hancock sjösattes 1944 och såldes för skrotning 1976.

Se även 
 
 

Namn på amerikanska örlogsfartyg